

Persone
 Alessio Giannone – personaggio televisivo e youtuber italiano
 Domenico Giannone – calciatore italiano
 Edoardo Giannone – calciatore italiano
 Jay Giannone – attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Luigi Giannone – patriota italiano
 Mario Giannone – sacerdote italiano
 Pietro Giannone – filosofo italiano
 Pietro Celestino Giannone – poeta e patriota italiano
 Rocco Giannone – calciatore italiano
 Veronica Giannone – politica italiana
 Vincenzo Pugliese Giannone – senatore italiano

Altro
 Convitto nazionale Pietro Giannone – convitto di Benevento
 Liceo classico Pietro Giannone – liceo di Benevento
 Liceo classico Pietro Giannone – liceo di Caserta